UFC 244: Masvidal vs. Diaz — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 2 ноября 2019 года на спортивной арене Madison Square Garden в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.

Подготовка турнира 
Этот турнир стал юбилейным 500-м проведённым турниром UFC. Это было первое мероприятие по смешанным единоборствам, на котором присутствовал президент США (Дональд Трамп).

Встреча в полусреднем весе между Хорхе Масвидалем и бывшим претендентом на чемпионский титул в легком весе и победителем The Ultimate Fighter 5 в легком весе Нейтом Диасом стал заглавным боем турнира.

После победы на UFC 241 над бывшим чемпионом в легком весе Энтони Петтисом Диас объявил себя «самым ужасным ублюдком в игре» и бросил вызов Масвидалю. Это привело к организации этого боя, и Дэйна Уайт также подтвердил, что победителю этого поединка будет присуждён специальный пояс «самый крутой ублюдок» («BMF»). Тем не менее, 24 октября Диас написал в твиттере заявление о том, что он не будет участвовать в соревнованиях из-за неблагоприятных результатов теста на наркотики, что поставит под угрозу бой. 26 октября UFC было объявлено, что Диас будет допущен к участию в соревнованиях, поскольку в его положительном тесте присутствовали следы LGD-4033 или Ligandrol, селективного модулятора андрогенных рецепторов, связанных с испорченной партией органических поливитаминов.

Изменения в карде 
Кшиштоф Йотко должен был встретиться с Эдменом Шахбазяном на этом турнире. Однако Йотко был исключен из пары в начале октября по неизвестным причинам и заменен Брэдом Таваресом.

Участники турнира 

(*) Рейтинг для бойца Даррен Тилл указан в полусреднем весе. Тилл сменил весовую категорию и на данном турнире проводит бой в среднем весе.

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[**] Во время взвешивания бывшая чемпионка Invicta FC в наилегчайшем весе Женнифер Майя весила 127,2 фунта, что на 1,2 фунта больше, чем лимит для боя в наилегчайшем весе, равный 126 фунтов. Бой продолжился в промежуточном весе, и Майя была оштрафована на 25 % своего гонорара в пользу её оппонента Кэтлин Чукагян.

[***] После взвешивания Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (NYSAC) выступила с редким заявлением о том, что они предпримут дисциплинарные меры в отношении Келвина Гастелума. Согласно заявлению, комиссия после просмотра видеозаписи взвешивания «определила, что м-р Гастелум вступил в контакт с другим человеком, находясь на весах, что является нарушением политики взвешивания. В свете этого нарушения комиссия предпримет дисциплинарные меры. В то же время, официальное определение веса не было нарушено, и м-р Гастелум не будет дисквалифицирован к участию в UFC 244.»

[****] Джаред Каннонье был назначен в качестве резервного бойца, потому что у Тилла накануне турнира были проблемы с получением визы.

Результаты турнира 

(#3) Позиция бойца в официальном рейтинге UFC Топ-15 весовой категории

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Стивен Томпсон vs. Висенте Луке
 Выступление вечера: Кевин Ли и Кори Андерсон

Гонорары бойцов 
Ниже приводится информация о выплатах бойцам по результатам турнира. Общая раскрытая выплата за мероприятие составила 3 439 500 долларов.

[1] Гонорар бойца за бой, [2] Дополнительная выплата за победу, [3] Бонус за выступление, [5] Штрафы,

[4] Выплата за соблюдение рекламных правил UFC (Promotional Guidelines Compliance pay) - спонсорская выплата компании Reebok 

[*] С гонорара Женнифер Майя была удержана сумма $4 000 (25 % с выплаты за бой, без учёта остальных выплат) в пользу её соперницы Кэтлин Чукагян ввиду того, что Майя не смогла сделать вес.

Последствия турнира

Штрафы 
8 ноября было объявлено, что Кори Андерсон был оштрафован Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк на 10 000 долларов за «неспортивное и хулиганское поведение» за насмешки и крики на Джонни Уокера и толчок судьи во время празднования победы после боя. Кроме того, Кельвин Гастелум был оштрафован на 1000 долларов за физический контакт со своим тренером Рафаэлем Кордейру, находясь на весах во время процедуры взвешивания.

Рейтинг бойцов UFC 
5 ноября 2019 года после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Даррен Тилл (бывший #10) покинул рейтинг Топ-15 полусреднего веса и попал в рейтинг среднего веса после смены весовой категории и победы над топовым бойцом в новой весовой категории.

Кшиштоф Йотко (бывший #15) покинул рейтинг Топ-15 среднего веса.

Сергей Спивак (бывший #15) покинул рейтинг Топ-15 тяжёлого веса.

См. также 
Список турниров UFC
Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC